Ласпунья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 45,52 км². Население — 289 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски